Jiří Procházka kan avse:

Georg Prochaska (1749-1820), österrikisk läkare
Jiří Procházka (kampsportare) (född 1992), tjeckisk MMA-utövare